Dominicaans basketbalteam (mannen)
 Dominicaans basketbalteam (vrouwen)